Wowkiwske (ukrainisch ; russische Entsprechung Wolkowskoje/Волковское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Wowkiwske (Lyman)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Wowkiwske (Lochwyzja)